|}

Ehemalige Baudenkmäler 

|}

Einzelnachweise